Els XVII Jocs Mediterranis se celebraren a Mersin (Turquia) durant 10 dies entre el 24 de juny i el 3 de juliol de 2013.

Tot i que en primera instància s'havien de celebrar a les ciutats gregues de Volos i Làrissa, el Comitè Internacional dels Jocs Mediterranis va decidir retirar-los la seu el 28 de gener de 2011 per l'incompliment dels compromisos adquirits.

El 23 de febrer de 2011 es va saber que la nova seu dels XVII Jocs Mediterranis seria la ciutat turca de Mersin. A aquesta segona elecció també hi optaven Tarragona i Trípoli (Líbia), que ja eren candidates per als Jocs del 2017 però es van oferir a organitzar els XVII Jocs si es retirava la proclamació de la seu grega.

En aquest esdeveniment participaren 23 països en un total de 28 disciplines esportives, algunes d'elles noves, com la incorporació de les bitlles i el triatló.

Esports

Medaller

Referències

Enllaços externs 
http://cijm.org.gr/

2013
Competicions esportives a Turquia
Competicions esportives del 2013